Amoeba:
 Amoeba (Амеба) — рід одноклітинних організмів.
 Amoeba — операційна система.
 Амеба — об'єкт в алгебричній (і, зокрема, тропічній) геометрії.